Ири́на Па́влова: